Čech je lahko:
 priimek več oseb:
 Petr Čech, češki nogometaš
 Eduard Čech, češki matematik
 v matematiki:
 Stone–Čechova kompaktifikacija
 Čechova kohomologija